Matanza (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander
Matanza (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie León

Zie ook 
Matanzas (doorverwijspagina)